Mood (Tiensuu), een compositie van Jukka Tiensuu uit 2000
 Mood (24kGoldn), een nummer van de Amerikaanse rapper en zanger 24kGoldn uit 2020
 Mood (miniserie), een Britse miniserie uit 2022